Iana (riu), riu de la república de Sakhà, a Rússia
 Iana (Magadan), possiólok de la província de Magadan, a Rússia